Norman Robert Foster, arhitekt
Norman Foster Ramsey, fizičar